Царские очи —  народное название некоторых растений:
 Царские очи — ;
 Царские очи — ;
 Царские очи — .